Port lotniczy Londyn-City
 Port lotniczy Londyn-Gatwick
 Port lotniczy Londyn-Heathrow
 Port lotniczy Londyn-Luton
 Port lotniczy Londyn-Stansted